È stato un frate francescano membro dell'Ordine francescano secolare. Egli passò una grossa parte della sua vita nel convento dell'Osservanza "Santa Maria del Paradiso" di Tocco da Casauria. È stato l'autore di diverse pubblicazioni storiografiche; quelli inerenti a Tocco da Casauria sono stati i primi studi moderni sulla storia del paese e sono serviti da base a Felice Virgilio di Virgilio per le sue di ricerche e pubblicazioni storiografiche. È stato anche insegnante del Collegio serafico di Tocco da Casauria.

Biografia

Opere 
 Tocco Casauria attraverso i secoli: storia, leggende, tradizioni, Sulmona, Editrice d'Amato, 1960.
 25 agosto 1968: una data storica, in L'eco della Madonna d'Appari: Bollettino mensile del santuario, anno 3, n. 9, 1968, pp. 2-8.
 Paganica attraverso i secoli: dalla Paganica Vestinorum alla fine della Paganica comunale, Sulmona, Tipografia Labor, 1973.
 Lo stemma di Paganica in Vestinis, L'Aquila, Tipolitografia Bastida, 1975.
 Il Colle del Castello di Paganica in Vestinis, L'Aquila, Arte della Stampa, 1984.

Note

Voci correlate 
 Tocco da Casauria
 Ordine francescano secolare
 Felice Virgilio di Virgilio

Francescani italiani